Colors — тринадцатый студийный альбом американского музыканта Бека, вышедший 13 октября 2017 года на лейбле Capitol Records.

Альбом был удостоен двух премий Грэмми в категориях Лучший альтернативный альбом и Best Engineered Album, Non-Classical на 61-й церемонии в 2019 году.

История 
Colors дебютировал на третьем месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 46,000 единиц, включая 41,000 продаж альбома. Это шестой альбома Бека, попавший в лучшую десятку US top 10.

Отзывы

Итоговые списки

Награды и номинации

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бека
Альбомы Capitol Records
Премия «Грэмми» за лучший альтернативный альбом